Dioksetan ili dioksaciklobutan je organsko jedinjenje sa formulom C2O2H4, čija osnova je četvoročlani prsten sa dva atoma kiseonika i dva atoma ugljenika. Postoje dva izomera:
 1,2-dioksetan 
 1,3-dioksetan 

Диоксетани